Сель-сюр-Нао́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юго-запад от Парижа, 105 км на юго-запад от Орлеана, 30 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 56 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini